

Cinema 
Hot Water – film del 1923 diretto da Harold Beaudine
Il re degli scapoli (Hot Water) – film del 1924 diretto da Sam Taylor e Fred C. Newmeyers
Acqua calda (Hot Water) – film del 1935 diretto da Charley Rogers
Hot Water – film del 1946 diretto da Edward Bernds

Letteratura 
Acqua bollente (Hot Water) – romanzo di P. G. Wodehouse del 1932

Musica 
Hot Water – gruppo musicale sudafricano 
Hot Water – singolo dei Level 42 del 1984
Hot Water – album di Jimmy Buffett del 1988